В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1309 году.

Январь 
 4 января — Анджела из Фолиньо — итальянская монахиня-францисканка, мистическая писательница, святая римско-католической церкви.
 21 января — Бонакольси, Гвидо — народный капитан и сеньор Мантуи (1299—1309)

Февраль 
 19 февраля — Богуслав IV — герцог Померании (1278—1295), герцог Померании-Вольгаст (1295—1309)

Март 
 22 марта —  — святая римско-католической церкви.

Апрель 
 10 апреля — 	— последняя графиня из рода Рапперсвилей (1289—1309)
 11 апреля —  — архиепископ Нидароса (1288—1309)

Май 
 5 мая — Карл II Анжуйский — король Неаполя (1285—1309), граф Анжу и Мэна (1285—1290), граф Прованса и граф Фронкалькье (1267—1309), князь Ахейский (1285—1289), король Албании (1285—1301), сын Карла I Анжуйского.
 19 мая —  — итальянский юрист и религиозный деятель, святой римско-католической церкви.
 20 мая — Джеймс из Сент-Джорджа — английский архитектор

Июль 
 13 июля —  — князь-епископ Утрехта (1268—1290)
  — епископ Туля (1306), епископ Базеля (1306—1309)

Август 
 8 августа — Джон ле Стрейндж, 1-й барон Стрейндж — первый барон Стрейндж (1299—1309)
 10 августа — Боккамацца, Джованни — архиепископ Монреале (1278—1285), кардинал-епископ Фраскати (1285—1309), декан Коллегии кардиналов (1302—1309)

Сентябрь 
 19 сентября — Алонсо Перес де Гусман Эль-Буэно — испанский дворянин и крупный военачальник периода Реконкисты, первый сеньор де Санлукар-де-Баррамеда (1297—1309), родоначальник герцогского дома Медина-Сидония. Убит в бою

Октябрь 
  — третий духовный лидер Сото-сю
 Фридрих VII фон Цоллерн — граф фон Цоллерн (1298—1309)

Ноябрь 
 5 ноября — Готфрид фон Гогенлоэ — ландмейстер Тевтонского ордена в Германии (1294—1297), великий магистр Тевтонского ордена (1297—1303)
 13 ноября —  — пфальцграф Тюбингена (1294—1309)

Декабрь 
 3 декабря — Генрих III Глоговский — князь Глогува (1274—1309) князь Сьцинавский (1290—1309), князь Олесницы (1294—1309), князь Намыслува (1294—1309), князь Саганский (1304—1309), князь Великопольский (1305—1309)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — святая римско-католической церкви.
 Бертран II де Бо — сеньор де Берр (1266—1309), барон де Трогессана (1274—1309)
 Василий Михайлович — князь суздальский (1305—1309)
 Гильема де Монкада — дама де Монкада и баронесса Кастельви-де-Росанес (1290—1309)
 Гримальди, Франческо — член генуэзской семьи Гримальди, захвативший принадлежавшую гибеллинам крепость Монако. Считается основателем правящей в Монако княжеской династии.
 Грифид ап Мадог II — младший сын лорда Глиндиврдуи и Кинллайт-Оуайн Мадога Крипла и его жены Марагрет ферх Рис.
 Джеймс Стюарт, 5-й лорд-стюард Шотландии — лорд-стюард Шотландии (1283—1309)
  — архиепископ Сербии (1292—1309), святой Сербской церкви
 Евфимия — принцесса Киликийской Армении, дочь короля Хетума I
  — епископ Туля (1307—1309)
  — граф—консорт Осера (1268—1290)
 Жан II де Дрё — граф Дрё (1282—1309)
  — дочь Карла Валуа, жена Жана III Доброго, будущего герцога Бретонского
 Конрад Сак — ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии (1302—1306)
  — итальянский юрист и поэт, «отец гуманизма»
  — епископ Фаэнцы (1287—1302), епископ Флоренции (1301—1309)
  — епископ Данкелда (1288—1309)
 Петрус Кресценций — болонский сенатор, автор сельскохозяйственной энциклопедии «Ruralium commodorum»
  — епископ Сен-Мало (1286—1309)
  — верхнешвабский рыцарь, участник убийства Альбрехта I, казнён
  — король Рюкю (1299—1309)
  — лорд-канцлер Ирландии (1292—1294), епископ Эмли (1306—1309)
  — правитель Чагатайского улуса (1308—1309)

См. также 
 Список умерших в 1308 году
 Список умерших в 1310 году

Умершие в 1309 году
1309